El XIV Campeonato Mundial de Balonmano Femenino se celebró en Noruega y en Dinamarca entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre de 1999, bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF), la Federación Noruega de Balonmano y la Federación Danesa de Balonmano.

Equipos participantes

Primera fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final 

3.º / 4.º puesto

Medallero

Estadísticas

Clasificación general

Enlaces externos 
 International Handball Federation.info (en inglés)

1999
Balonmano en 1999
Noruega en 1999
Deporte en Dinamarca en 1999
Balonmano en Noruega
Balonmano en Dinamarca
Balonmano
Historia deportiva de Noruega
Balonmano